Чернятин — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чернятин — посёлок в Морозовичском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Чернятин — посёлок в Широковском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.

Россия 
 Чернятин — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Чернятин — исчезнувший город Тверского княжества.

Украина 
 Чернятин — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Чернятин — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Чернятин — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области.